Крошечка-Хаврошечка:
 «Крошечка-Хаврошечка» — русская народная сказка;
 «Бурёнушка» — мультфильм 1974 года;
 «Крошечка Хаврошечка» — мультфильм 2006 года;
 «Крошечка-Хаврошечка» — мультфильм 2007 года.